Motociklistična Velika nagrada Brazilije 2003 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2003. Potekala je 20. septembra 2003.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2003
2003